Beulah désigne :

Musique 

 Beulah, groupe d'indie rock originaire de San Francisco, CA.

Poésie 

Beulah, monde imaginaire open source créé par Sabrina Calvo, d'après William Blake.

Géographie

Australie 
Beulah, localité de l'État de Tasmanie ;
Beulah, localité de l'État de Victoria.

Canada 
Beulah, communauté du Manitoba

États-Unis 
Beulah, localité du comté de Lee, dans l'État de l'Alabama ;
Beulah, localité du comté de Pueblo, dans l'État du Colorado ;
Beulah, petite ville du comté de Mercer, dans l'État du Dakota du Nord ;
Beulah, localité du comté de Crawford, dans l'État du Kansas ;
Beulah, petit village siège du comté de Benzie, dans l'État du Michigan ;
Beulah, petit village du comté de Bolivar, dans l'État du Mississippi ;
Beulah, localité du comté de Phelps, dans l'État du Missouri.

Royaume-Uni 
Beulah, village du comté de Ceredigion, au pays de Galles ;
Beulah, village de la région du Powys, au pays de Galles.

Météorologie 

 , ouragan ayant frappé les Caraïbes, le Yucatán, et le Golfe du Mexique en septembre 1967.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis